Hargnies, commune française des Ardennes
 Hargnies, commune française du Nord
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France